Benon est une commune française.
 La forêt de Benon est située dans le nord-est du département de la Charente-Maritime.
 Alfred Benon (1887-1965) : sculpteur français.
 Andrée Benon (1887-1956) : peintre française, épouse du précédent. 
 Brigitte Benon (1963-) : escrimeuse française.
 Guillaume Benon (1975-) : joueur de football français.

Homonymie de patronyme